Kalce je ime več naselij v Sloveniji:

 Kalce, občina Krško
 Kalce, občina Logatec
 Kalce-Naklo, občina Krško

Glej tudi 
 Grad Kalec, grad pri Zagorju na Krasu

naselja v Sloveniji